Robert Kauer ist der Name folgender Personen:

* Robert Kauer (Altphilologe) (1868–1930), österreichischer Altphilologe und Hochschullehrer
 Robert Kauer (Jurist) (1901–1953), österreichischer Jurist, Richter und Kirchenfunktionär
 Robert Kauer (Politiker) (1935–2019), österreichischer Politiker (ÖVP)